

Села 
 Червона Поляна — Херсонська область, Каховський район, Костянтинівська сільська громада (до 2020 року — Горностаївський район
 Червона Поляна — Херсонська область, Каховський район, Чаплинська селищна громада (до 2020 року — Чаплинський район)